(916) Аме́рика () — астероид главного астероидного пояса. Открыт 7 августа 1915 г. российским (советским) астрономом Григорием Неуйминым в Симеизской обсерватории, в Крыму. Астероид, вначале называвшийся 916ΣI, 23 марта 1923 г. по инициативе Пулковской обсерватории был переименован в "Америку", чтобы подчеркнуть дружественные отношения между астрономическими обсерваториями и астрономами.

В 1986 г. результаты оптических исследований астероида показали, что Америка имеет диаметр 15 км и период вращения около 38 часов. Однако, данные, полученные с помощью Инфракрасной орбитальной обсерватории IRAS, опровергли эти результаты (в частности, диаметр Америки по данным IRAS оказался большим приблизительно в два раза). 

Астероид не пересекает орбиту Земли, и делает полный оборот вокруг Солнца за 3,63 Юлианских лет.

См. также 
 Список астероидов (901—1000)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 Dictionary of minor planet names. Lutz D. Schmadel, International Astronomical Union.
 Asteroid (916) America (1923). Popular Astronomy.
 A Photoelectric Program for Small and Unusual Asteroids. Uppsala, Sweden, Astronomiska Observatoriet, 1986.

Астероиды, открытые Григорием Неуйминым
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, названные в честь стран